Отакар Янецки (; ) — чехословацкий и чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.

Биография 
Отакар Янецки начал свою карьеру в 18 лет в чехословацкой хоккейной лиге за клуб «Тесла» из Пардубице. Отыграв за «Теслу» 12 лет, за которые выиграл два золота чехословацкой лиги, он перебрался в Финляндию, где играл на протяжении последующих десяти лет за три клуба. Из десяти сезонов восемь он отыграл за «Йокерит» из Хельсинки. Карьера в Финляндии получилась очень успешной: Янецки 4 раза становился чемпионом финской лиги, также в 1995 году он выиграл Кубок Европы. Всего он 5 раз принимал участие в главном европейском клубном турнире (с 1994 по 1999 год, дважды в Кубке Европы и три раза в Евролиге), в которых провёл 28 игр, набрав 28 очков (9 шайб и 19 передач). После 10 лет в Финляндии, в 2000 году вернулся в родной клуб «Пардубице». В 2003 году Янецки вместе с «Пардубице» вышел в финал Экстралиги, но его клуб уступил пражской «Славии» со счетом 3:4 в серии.

Закончил карьеру в 2004 году. Прощальный матч Отакара Янецки состоялся 27 сентября 2006 года в Пардубице. Его свитер с номером 91, под которым он играл всю карьеру, был поднят под свод арены. Всего за карьеру провёл 1272 игры, забросил 363 шайбы.

После окончания карьеры стал тренером. С 16 января 2017 года по 9 декабря 2019 года занимал должность ассистента главного тренера «Пардубице».

Карьера в сборной 
Помимо клубов Янецки регулярно играл за сборные Чехословакии и Чехии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года и трехкратный бронзовый медалист чемпионатов мира. Всего провёл за сборную Чехословакии 79 игр, забросил 17 шайб, за чешскую сборную сыграл 31 матч, забил 4 гола.

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехословакии 1987 и 1989
 Чемпион Финляндии 1992, 1994, 1996 и 1997
 Обладатель Кубка Европы 1995
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992, чемпионатов мира 1989, 1992, 1993 и чемпионата Финляндии 1998
 Серебряный призёр чешской Экстралиги 2003

Личные 
 Лучший ассистент чемпионата Чехословакии 1989 (41 передача) и чемпионата Финляндии 1993 (43 передачи)
 Лучший хоккеист плей-офф финской лиги 1997
 Включен в зал славы финского хоккея

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Его сын, Отакар Янецкий-младший (род. 08.02.1987 г.) бывший хоккеист, играл в низших лигах Чехии и Финляндии, завершил карьеру в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Йокерит»